Calle 30 podría referirse a:

 Estación de la Calle 30 en Filadelfia;
 Calle 30 (Metro de Filadelfia);
 M-30 autopista en España;
 NQS Calle 30 Sur estación ferroviaria en Argentina.